Лунгачи: — топоним в России
 Лунгачи — деревня в Волховском районе Ленинградской области
 Лунгачи — посёлок в Волховском районе Ленинградской области
 Лунгачи — станция в Волховском районе Ленинградской области